Tre unità navali della Royal Australian Navy hanno portato il nome di HMAS Hobart:

 HMAS Hobart (D63) – incrociatore leggero della classe Leander, varato nel 1934 e venduto per la demolizione nel 1962.
 HMAS Hobart (D 39) – cacciatorpediniere lanciamissili della classe Perth, varato nel 1964 e radiato dal servizio nel 2000.
 HMAS Hobart (DDGH 39) – cacciatorpediniere lanciamissili della classe Hobart, varato nel 2015.